Ceramothyrium — рід грибів родини Chaetothyriaceae. Назва вперше опублікована 1957 року.

Класифікація 
До роду Ceramothyrium відносять 39 видів:

Примітки

Джерела 
 Batista, A.C.; Maia, H. da Silva. 1957. Ceramothyrium a new genus of the family Phaeosaccardinulaceae. Atti dell'Istituto Botanico della Università e Laboratorio Crittogamico di Pavia. 14(1-3):23-52 - P.25

Роди грибів